D’Errico ist der Familienname von:
 Alessandro D’Errico (* 1950), italienischer Apostolischer Nuntius in Bosnien-Herzegowina
 Corrado D’Errico (1902–1941), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Donna D’Errico (* 1968), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Teodoro d’Errico (1542/44–1618), niederländischer Maler, der ausschließlich in Neapel und Süditalien wirkte